Мильде () — фамилия. Известные носители:
  (1849—1913) — чешский фаготист, композитор и преподаватель университета.
 Мильде, Розалия фон (Агте; 1827—1906) — немецкая певица и музыкальный педагог.
 Мильде, Юлиус (1824—1871) — немецкий ботаник и миколог.